Alice Montagu Douglas Scott – membro della famiglia reale britannica
 Henry Montagu Douglas Scott, I barone Montagu di Beaulieu – politico scozzese
 John Montagu Douglas Scott, VII duca di Buccleuch – politico scozzese
 John Montagu Douglas Scott, II barone Montagu di Beaulieu – politico inglese
 Walter Montagu Douglas Scott, V duca di Buccleuch – politico britannico
 Walter Montagu Douglas Scott, VIII duca di Buccleuch – politico inglese
 William Montagu Douglas Scott, VI duca di Buccleuch – politico britannico
 Richard Walter John Montagu Douglas Scott – nobile scozzese